A Sgt. Pepper’s Band, surgiu em 2016, após um dos fundadores da Banda Sgt Pepper, Jô (Alan) Rocha, sair da banda.

E desde o segundo semestre de 2016, a banda iniciou uma nova fase, com uma nova formação, novas ideias.

Atualmente a missão de representar os Fab Four o mais fielmente possível, está a cargo dos músicos: Eduardo Gallo, Jô Rocha, Paulo Cascardo, Luis Biavati e Marcelo Nogueira.

Integrantes 
 Eduardo Gallo - voz, guitarra, violão, teclados, percussão 
 Jô Rocha - contrabaixo  
 Luis Biavati - guitarra solo, violão e backing vocal 
 Marcelo Nogueira - bateria, percussão e voz 
 Paulo Arraes - teclados, violão e voz

Discografia

Álbuns 
 Nenhum

Festivais 
 Nenhum

Ligações externas
 Página do Facebook

Bandas de rock psicodélico
Bandas de pop rock do Brasil
Bandas de Belo Horizonte
Bandas formadas em 2016
Bandas de rock do Brasil
Fundações em Minas Gerais em 2016